Кнежевина Србија у средњем веку може бити:

 Кнежевина Србија у раном средњем веку, средишња српска држава династије Властимировића, од почетка 7. до средине 10. века
 Кнежевина Србија у позном средњем веку, држава кнеза Лазара (Моравска Србија) и његових наследника, од 1371. до 1402. године

Види још 
 Србија (вишезначна одредница)
 Кнежевина Србија (вишезначна одредница)
 Краљевина Србија (вишезначна одредница)
 Српска краљевина (вишезначна одредница)